Zmarzły Staw – nazwa kilku jezior polodowcowych w Tatrach:

w Polsce:
 Zmarzły Staw Gąsienicowy – w Dolinie Gąsienicowej

na Słowacji:
 Zmarzły Staw pod Wysoką – w Dolinie Ciężkiej
 Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem – w Dolinie Litworowej
 Zmarzły Staw Mięguszowiecki – w Dolinie Złomisk
 Zmarzły Staw Staroleśny – w Dolinie Staroleśnej